Rzeczyca (gemeente)
 Rzeczyca (gemeente Rzeczyca), plaats in gemeente Rzeczyca